Мігдо́н () — має декілька значень:
 фригійський цар, який допомагав Пріамові у війні з амазонками; 
 володар бебриків, брат Аміка, вбитий Гераклом під час походу проти амазонок. Мав інше ім'я Бебрик, яке дало назву його племені; 
 епонім македонської області Мігдонії.

Література 
 Словник античної міфології. — : Наукова думка, 1985. — 236 сторінок.

Епоніми
Персонажі давньогрецьких міфів